Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech hanno battuto in finale Erika Sema e Yurika Sema 7–6(7–5), 6–3.

Teste di serie

  Erika Sema /  Yurika Sema (Finale)
  Julija Bejhel'zymer /  Emily Webley-Smith (Semifinali)

  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (Campionesse)
  Veronika Kapshay /  Samantha Murray (Primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ONGC-GAIL Delhi Open 2014